Mitschurino () ist ein russischer Ortsname:
 Mitschurino (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Mitschurino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Lasdinehlen, 1938 bis 1946 Sommerswalde, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Mitschurino, untergegangener Ort im Rajon Bragationowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Klaussitten und Korschellen, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Mitschurino (bis 1928: Pieragienen, 1928 bis 1947 Angerlinde, Kreis Insterburg, Ostpreußen), Ortsteil von Tschernjachowsk
 Mitschurino (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Mitschurino (Mordwinien), Dorf in der Republik  Mordwinien
 Mitschurino (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg
 Mitschurino (Nordossetien-Alanien), Dorf in der Republik Nordossetien-Alanien
 Mitschurino (Perm), Dorf in der Oblast Perm
 Mitschurino (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen
 Mitschurino (Tscheljabinsk), Dorf in der Oblast Tscheljabinsk
 Mitschurino (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir
 Mitschurino (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda